Маэно () — японская фамилия. Известные носители:

 Маэно, Мицуясу (1947—1976) — японский актёр.
 Маэно, Томоаки (род. 1982) — японский сэйю.
 Маэно Рётаку (1723—1803) — японский врач периода Эдо.